Chirita ist:
 
 eine Pflanzengattung Chirita (Pflanzengattung) in der Familie der Gesneriengewächse (Gesneriaceae)
 ein rumänischer Familienname Chiriță